Highland County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Highland County (Ohio)
 Highland County (Virginia)

Siehe auch:
 Highlands County, Florida